St Peter's College – scuola secondaria di Auckland, Nuova Zelanda
 St Peter's College – college dell'Università di Oxford, Regno Unito
 St Peter's College – scuola secondaria di Wexford, Irlanda
 "Saint Peter's College" – denominazione fino al 2012 della Saint Peter's University, università con sede a Jersey City, Stati Uniti d'America